Казмааул (, ) — село в Хасавюртовском районе Дагестана.

География 
Село расположено севернее районного центра, города Хасавюрт и вдоль автотрассы Хасавюрт — Бабаюрт, примерно посередине между указанных населенных пунктов.

Ближайшие сёла: на севере — Сулевкент, на юге — Куруш.

История 
Первые достоверные сведения об этом селе относятся к 1785 году. На основании источников можно отнести появление поселения на месте современного села к середине или к началу XVIII века. Подтверждением могут быть эпитафии (надмогильные надписи). Самая древняя из обнаруженных и расшифрованных надмогильных плит в восточной (старой) части сельского кладбища относится к 1812 г. Из древностей Казмааула следует указать на отсутствующих сегодня 25 небольших курганов, которые можно было наблюдать ещё в 60-е годы XX века в 3—4 км к юго-западу от села возле дороги Хасавюрт — Бабаюрт.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Национальный состав
Одно из старых кумыкских сёл на территории Кумыкской плоскости. Мононациональное кумыкское село с середины XIX века заселяется аварцами и чеченцами, а также кумыками из соседних кумыкских сёл и районов (Костека, Андрейаула, Вер. Казанища, Кака-Шура и др). по данным на 1865 г. в селе проживало 74 семьи, из них 1 чеченская, 8 аварских и 65 кумыкских.

Примечания

Ссылки 
 Из истории села Казмааул
 сайт села Казмааул 
 

Населённые пункты Хасавюртовского района